Romieux se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jean Romieux
 Henri Auguste Romieux